Die National League Division Series 2019 (NLDS) findet zwischen dem 3. und dem 9. Oktober 2019 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2019. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2019 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wird im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:
 (1) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 106–56) gegen Washington Nationals (Wild Card Gewinner, 93–69)
 (2) Atlanta Braves (East Division Champion, 97–65) gegen (3) St. Louis Cardinals (Central Division Champion, 91–71)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2019, ALWC 2019, NLWC 2019, ALDS 2019, ALCS 2019, NLCS 2019, World Series 2019

Die Postseason 2019 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Los Angeles Dodgers gegen Washington Nationals

Atlanta Braves gegen St. Louis Cardinals

Los Angeles Dodgers gegen Washington Nationals

Spiel 1 
3. Oktober 2019, 17:37 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
4. Oktober 2019, 18:37 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
6. Oktober 2019, 19:45 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 4 
7. Oktober 2019, 18:40 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 5 
9. Oktober 2019, 17:37 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Atlanta Braves gegen St. Louis Cardinals

Spiel 1 
3. Oktober 2019, 17:02 EDT im SunTrust Park in Atlanta, Georgia

Spiel 2 
4. Oktober 2019, 16:37 EDT im SunTrust Park in Atlanta, Georgia

Spiel 3 
6. Oktober 2019, 16:10 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 4 
7. Oktober 2019, 14:07 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 5 
9. Oktober 2019, 17:02 EDT im SunTrust Park in Atlanta, Georgia

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2019
Atlanta Braves
Los Angeles Dodgers
St. Louis Cardinals
Washington Nationals